Le Masters Grand Prix 1980 est la  des Masters de tennis masculin, qui réunissent les huit meilleurs joueurs disponibles en fin de saison ATP en simple. Les quatre meilleures équipes de double sont également réunies pour la .

Faits marquants
Le tournoi commence par la double défaite inattendue des deux favoris Björn Borg et John McEnroe, laminés respectivement par Gene Mayer et José Luis Clerc. C'est à cette occasion que Jimmy Connors traite Ivan Lendl de "poule mouillée", l'accusant d'avoir balancé leur rencontre lors du dernier match de poule, dans le but de finir deuxième et ne pas affronter Björn Borg en demi-finale. La tactique s'avéra payante puisque Lendl alla en finale tandis que Connors échoua en demi contre Borg. Ce surnom resta affublé à Lendl jusqu'à sa première victoire en Grand Chelem en 1984.

Simple

Participants

Phase de groupes

Groupe 1 
 Résultats

 Classement

Groupe 2 
 Résultats

 Classement

Phase finale

Double

Voir aussi

Articles connexes 
 Masters de tennis masculin
 Saison 1980 de l'ATP
 Masters de tennis féminin 1980 (tournoi féminin)

Liens externes 
  Site officiel des ATP Tour World Championships
 

 

1980
Compétition de tennis à New York
Tennis masculin en 1981
Tennis en janvier 1981
Tennis aux États-Unis en 1981